Ženská čtyřhra Tashkent Open 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do deblové soutěže takškentského tenisového turnaje hraného na tvrdém po nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Olga Danilovićová a Tamara Zidanšeková, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal nenasazený, americko-brazilský pár Hayley Carterová a Luisa Stefaniová, který ve finále zdolal slovinsko-americké turnajové trojky Dalilu Jakupovićovou se Sabrinou Santamariovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Na okruhu WTA Tour získaly premiérové tituly, když navázaly na týden starou finálovou účast z Korea Open.

Nasazení párů 
  Anna Kalinská /  Viktória Kužmová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Irina-Camelia Beguová /  Lidzija Marozavová (čtvrtfinále)
  Dalila Jakupovićová /  Sabrina Santamariová (finále)
  Cornelia Listerová /  Jana Sizikovová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tashkent Open
WTA Tour 2019